Гарусово — название населённых пунктов.

Россия 
 Гарусово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гарусово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Гарусово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области (Есеновичское сельское поселение).
 Гарусово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области (Садовое сельское поселение).
 Гарусово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Гарусово — деревня в Удомельском районе Тверской области.